Adolfo Federico IV (en alemán: Adolf Friedrich IV; 5 de mayo de 1738-2 de junio de 1794) fue Duque de Mecklemburgo-Strelitz.

Biografía 
Nació en Mirow siendo hijo del Duque Carlos Luis Federico de Mecklemburgo y su esposa, la Princesa Isabel Albertina de Sajonia-Hildburghausen. Su padre era el segundo hijo del Duque Adolfo Federico II de Mecklemburgo

Fue presunto heredero de Mecklemburgo-Strelitz desde la muerte de su padre el 5 de junio de 1752 hasta que sucedió a su tío, el Duque Adolfo Federico III el 11 de diciembre de 1752. En 1753 estudió en la Universidad de Greifswald. En 1764 fue instalado como miembro de la Orden de la Jarretera.

En los primeros años después de 1753, su madre Isabel Albertina de Sajonia-Hildburghausen gobernó por su hijo de solo 14 años de edad bajo la protección del rey Jorge II de Gran Bretaña. Nunca contrajo matrimonio. Tras su muerte en Neustrelitz en 1794 fue sucedido por su hermano Carlos.

Títulos y estilos 
 5 de mayo de 1738 - 5 de junio de 1752: Su Alteza Serenísima Duque Adolfo Federico de Mecklemburgo, Príncipe de Mirow
 5 de junio de 1752 - 2 de junio de 1794: Su Ducal Alteza Serenísima El Duque de Mecklemburgo

Ancestros

Referencias 

Duques de Mecklemburgo-Strelitz del siglo XVIII
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de la Orden de los Serafines